Le Collège des bourgmestre et échevins peut faire référence au :

Collège des bourgmestre et échevins, organe exécutif de la commune composé du bourgmestre et des échevins, élus directement par les citoyens lors des élections communales ;
 Collège des bourgmestre et échevins, organe exécutif aux caractéristiques et attributions similaires en Région flamande et dans la Région bruxelloise ;
 Collège des bourgmestre et échevins, ancienne dénomination pour le Collège communal en Région wallonne avant la réforme de la loi communale.

Collège des bourgmestre et échevins, organe exécutif de la commune composé du bourgmestre () et de deux échevins (), élus directement par les citoyens lors des élections communales.

Collège des bourgmestre et échevins, exécutif municipal de la commune composé du bourgmestre () et des échevins (), nommés par le conseil municipal, lui-même basé sur une coalition de partis.